Il singolare  del Trani Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Daniel Köllerer ha battuto in finale Filippo Volandri 6–3, 7–5.

Teste di serie

  Christophe Rochus (secondo turno)
  Simon Greul (semifinali)
  Daniel Köllerer (campione)
  Flavio Cipolla (primo turno)

 Sebastián Decoud (primo turno)
 Brian Dabul (ritiro)
 Pere Riba (primo turno)
 Tomas Tenconi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trani Cup 2009